Бико () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Бико, Нуно (род. 1994) — португальский профессиональный шоссейный велогонщик,
 Бико, Стив (1946—1977) — борец за права чёрных южноафриканцев, считается основателем движения «чёрного самосознания» в Южной Африке.

См. также 
 Бика
 Биков
 Бику